Maia može biti:
Maia (pleme), pleme u australskoj državi Zapadna Australija.
 Maia (grad), gradić u Portugalu
 Futebol Clube de Maia, nogometni klub iz istog grada u Portugalu
Maia (jezik), papuanski jezik
Maia (zvijezda), zvijezda u skupu Vlašićima